было создано в 2001 году после реформы центрального правительства, когда Министерство внешней торговли и промышленности слилось с агентствами из других министерств, связанными с экономической деятельностью, таких, как Агентство экономического планирования.

Бюро 
 Агентство по природным ресурсам и энергетике
 Агентство ядерной и промышленной безопасности
 Агентство малого и среднего бизнеса
 Японское патентное ведомство.

Список министров с 2001 года

Ссылки 
 Официальный сайт

Япония
Министерства Японии
Появились в 2001 году в Японии